Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 1996 były piątymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 3 marca 1996 roku, zakończyły się natomiast 3 listopada 1996 roku. W rozgrywkach wzięło udział osiemnaście drużyn, w tym trzy, które awansowały z drugiej ligi – Bałtika Kaliningrad, Łada Togliatti i Zenit Petersburg. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Aleksandr Masłow z Rostsielmasza Rostów, który zdobył 23 gole.

Drużyny

Tabela 

|}

Spartak i Ałanija zajęły ex aequo pierwsze miejsce w tabeli. O mistrzostwie kraju zadecydował więc dodatkowy mecz:

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
 23 gole
  Aleksandr Masłow (Rostsielmasz Rostów)
 19 goli
  Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 17 goli
  Dmitrij Czeryszew (Dinamo)
 16 goli
  Vladimir Niederhaus (Rotor)
  Andriej Tichonow (Spartak)
 13 goli
  Walerij Kieczinow (Spartak)
  Oleg Tieriochin (Dinamo)
 12 goli
  Siergiej Bułatow (Bałtika)
  Andriej Kobielew (Dinamo)
 11 goli
  Mirjalol Qosimov (Ałanija)
  Muhsin Muhammadijew (Lokomotiw N.N.)
  Nazim Süleymanov (Ałanija)
  Bachwa Tiediejew (Ałanija)

Nagrody 
33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 1996:

 Bramkarze
 Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw M.)
 Andriej Smietanin (Dinamo)
 Aleksandr Pomazun (Bałtika)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Ramiz Mamiedow (Spartak)
 Maksim Bokow (Zenit)
 Albert Borzienkow (Rotor)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
 Omari Tetradze (Ałanija)
 Jewgienij Buszmanow (CSKA)
 Igor Czugajnow (Lokomotiw M.)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
 Siergiej Gorłukowicz (Spartak)
 Aleksandr Bierkietow (Rotor)
 Igor Czeriewczenko (Lokomotiw M.)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Andriej Sołomatin (Lokomotiw M.)
 Walerij Minko (CSKA)
 Murtaz Szelia (Ałanija)

|width=25% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Andriej Tichonow (Spartak)
 Walerij Jesipow (Rotor)
 Inał Dżojew (Ałanija)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi pomocnicy
 Igor Janowski (Ałanija)
 Dmitrij Chochłow (CSKA)
 Andriej Kobielew (Dinamo)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi pomocnicy
 Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 Bachwa Tiediejew (Ałanija)
 Dmitrij Łośkow (Rostsielmasz)
|width=25% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Ilja Cymbalar (Spartak)
 Dmitrij Aleniczew (Spartak)
 Jewgienij Charłaczow (Lokomotiw M.)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Aleksandr Masłow (Rostsielmasz)
 Aleksiej Gierasimienko (Rostsielmasz)
 Vladimir Niederhaus (Rotor)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Dmitrij Czeryszew (Dinamo)
 Anatolij Kaniszczew (Ałanija)
 Dienis Zubko (Zenit)

Zobacz też 
 Wysszaja liga (1995)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1995/1996)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1996/1997)

Bibliografia 
 rsssf.com Russia 1996 - RSSSF

Linki zewnętrzne 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
1996 w piłce nożnej
1996 w Rosji